Lara Arruabarrena e Andreja Klepač erano le detentrici del titolo, ma Arruabarrena ha deciso di non partecipare mentre la Klepač ha deciso di competere nel concomitante torneo di Tokyo.

In finale Kirsten Flipkens e Johanna Larsson hanno sconfitto Akiko Ōmae e Peangtarn Plipuech con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (campionesse)
  Demi Schuurs /  Renata Voráčová (semifinale)
  Lenka Kunčíková /  Karolína Stuchlá (primo turno)

Wildcard 

  Han Sung-hee /  Kim Da-bin (primo turno)
  Hong Seung-yeon /  Kang Seo-kyung (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2016
WTA Tour 2016